Stobrawa (pomme de terre), une variété de pomme de terre polonaise
 Parc naturel de Stobrawa, une aire protégée en Pologne
 Stobrawa (Opole), un village du Sud-Ouest de la Pologne

Homonymie de toponyme